Ludwig Waidacher ist der Name folgender Personen:

* Ludwig Waidacher senior (1928–2021), Schweizer Eishockeyspieler
 Ludwig Waidacher junior (* 1960), Schweizer Eishockeyspieler